Левски (; до 1897 года — Караагач) — город в Болгарии. Находится в Плевенской области, входит в общину Левски. Население составляет 10 067 человек (2022).

Является городом-побратимом российского города Новочеркасск.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Левски — Любка Веселинова Александрова (Болгарская социалистическая партия) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины Левски 
 Сайт об общине Левски  

 
Объекты, названные в честь Васила Левского